In Old California (1910), een stomme film, tevens eerste film opgenomen in Hollywood.
In Old California (1929), een film uit 1929.
In Old California (1942), een film met John Wayne.